Petalidium kan syfta på:

 Petalidium (djur) – ett släkte av kräftdjur
 Petalidium (växter) – ett släkte växter